Langley je lahko:

 USS Langley, ime več plovil ameriške vojne mornarice
 Langley, Virginija - naselje v Virginiji, ZDA
 Langley (konstruktor)

Priimek 
 Thomas Langley, angleški prelat
 George Furner Langley, avstralski general